Statistiska centralbyrån, het Zweedse centraal bureau voor de statistiek
 Standard Chartered Bank, een Britse bank
 Schweizerische Centralbahn, een Zwitserse spoorwegmaatschappij
 Standing Council of the Baronetage, een organisatie die de belangen van baronetcies in het Verenigd Koninkrijk behartigt
 SCB Viktoria Köln, een Duitse voetbalclub
 SC Bern, een Zwitsers ijshockeyteam
 Southern Cross Broadcasting, een Australisch medioconglomeraat
 Speedway Control Board, de Britse controlerende en regelgevende instantie in de speedwaysport
 de IATA-code van Scribner State Airport in Scribner in de Amerikaanse staat Nebraska
 Systeemgerichte Contract Beheersing
 Surinaamse Cricket Bond, officiële cricketbond van Suriname